Flärken (Flärkarna) kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Härjedalen 
Flärken, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (10,7 ha)

Jämtland 
Flärken (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (35,1 ha)
Flärken (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Flärken (Hammerdals socken, Jämtland, 704487-148740), sjö i Strömsunds kommun,  (8,1 ha)
Flärken (Hammerdals socken, Jämtland, 704810-149876), sjö i Strömsunds kommun, 
Flärkarna (Ströms socken, Jämtland, 707665-150228), sjö i Strömsunds kommun,  (12,6 ha)
Flärkarna (Ströms socken, Jämtland, 708272-149669), sjö i Strömsunds kommun,  (11,3 ha)

Ångermanland 
Flärken (Bjärtrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Flärken (Skogs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Flärken (Ullångers socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (8,68 ha)
Flärken (Boteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (1,2 ha)
Flärken (Junsele socken, Ångermanland, 705505-156359), sjö i Sollefteå kommun,  (19,3 ha)
Flärken (Junsele socken, Ångermanland, 706489-154295), sjö i Sollefteå kommun,  (15,7 ha)
Flärken (Ramsele socken, Ångermanland, 704553-151501), sjö i Sollefteå kommun,  (19,3 ha)
Flärken (Ramsele socken, Ångermanland, 705123-152411), sjö i Sollefteå kommun,  (19,1 ha)
Flärken (Ramsele socken, Ångermanland, 705932-150871), sjö i Sollefteå kommun, 
Flärken (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (11,5 ha)
Flärken (Fjällsjö socken, Ångermanland, 706955-150806), sjö i Strömsunds kommun,  (14,5 ha)
Flärken (Fjällsjö socken, Ångermanland, 707418-153439), sjö i Strömsunds kommun,  (3,8 ha)
Flärken (Fjällsjö socken, Ångermanland, 707431-151307), sjö i Strömsunds kommun, 
Flärken (Anundsjö socken, Ångermanland, 704226-160517), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,01 ha)
Flärken (Anundsjö socken, Ångermanland, 704638-161325), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (13,9 ha)
Flärken (Björna socken, Ångermanland, 706459-163107), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (14,4 ha)
Flärken (Björna socken, Ångermanland, 709267-162172), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (29,9 ha)
Flärken (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Flärken (Skorpeds socken, Ångermanland, 703250-158835), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,6 ha)
Flärken (Skorpeds socken, Ångermanland, 703385-160662), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Se även 
Lista över insjöar i Sverige med namn som slutar med -flärken
Flarken

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn